Gebre peut faire référence à :

Personnalités 
 Afeworq Gebre Eyesus (1868-1947), écrivain éthiopien.
Fetlework Gebre-Egziabher, femme politique éthiopienne.
 Theodor Gebre Selassie (1986-), footballeur tchèque.
 Gebre Krestos d'Éthiopie (17?-1832), roi d'Éthiopie.
 Paulos Gebre Yohannes (1935-2012), primat de l'Église éthiopienne orthodoxe.
 Bogaletch Gebre (1960-2019), scientifique et militante éthiopienne.
 Tesfaye Gebre Kidan (1935-2004), homme politique éthiopien.
 Roman Gebre Selassie (19?-), femme politique éthiopienne.
 Gebre Mesqel Lalibela (11?-12?), négus d'Éthiopie.
 Tewolde Berhan Gebre Egziabher (1940-), chercheur éthiopien.
 Sebhat Gebre Egziabhér (1936-2012), écrivain éthiopien.

Lieux 
 Gebre Guracha, ville d'Éthiopie.